El término Blame —en español: Culpa— puede hacer referencia a:

 «Blame», canción de Calvin Harris con John Newman.
 BLAME!, historieta manga japonesa.
 BLAME!, película basada en el manga distribuida por Netflix del año 2017.
 Blame, película de 2010.